Osoby 
 Agata Wąsowska-Pawlik (ur. 1972) – polska historyczka sztuki, kuratorka wystaw i muzealniczka
 Andrzej Pawlik (1942–1995) – dziennikarz, publicysta
 Andrzej Pawlik (1952–2003) – polski gitarzysta basowy, muzyk sesyjny
 Andrzej Eugeniusz Pawlik (ur. 1953) – polski inżynier, polityk
 Bronisław Pawlik (1926–2002) – polski aktor
 Helena Sułkowska-Pawlik (ur. 1940) – artystka plastyk
 Ireneusz Pawlik (ur. 1958) – dziennikarz polski
 Jan Pawlik (1930–2012) – lekarz, chirurg, działacz społeczny, samorządowiec, radny miasta Sanoka
 Jan Pawlik (ur. 1953) – pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego
 Jerzy Pawlik (1919–2009) – polski duchowny
 Katarzyna Pawlik (ur. 1989) – polska pływaczka
 Karol Pawlik (ur. 1994) – polski lekkoatleta
 Konrad Pawlik (ur. 1976) – polski ekonomista i dyplomata
 Michaela Pawlik (ur. 1938) − polska dominikanka, misjonarka w Indiach
 Mieczysław Bronisław Pawlik (1926–1989) – wychowawca, nauczyciel akademicki specjalizujący się w dydaktyce techniki
 Stefan Pawlik (ok. 1858–1926) – profesor Politechniki Lwowskiej
 Stefan Pawlik (1921–1948) – oficer AK
 Wanda Pawlik (1926-1983) – polska pisarka
 Władysław Pawlik (ur. 1940) – artysta plastyk, rzeźbiarz, pedagog 
 Włodzimierz Pawlik (ur. 1958) – kompozytor, pianista jazzowy i pedagog
 Zdzisław Pawlik (1928–2010) – duchowny Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów

Osoby (imię)
 Pawlik Morozow (1918–1932) – chłopiec-donosiciel, wzór do naśladowania dla dzieci w ZSRR

Obiekty geograficzne
 Pawlik – jezioro w Polsce położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Olsztynek
 Pawlik – jezioro w Polsce położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Pasym